''Pan y circo es el cuarto disco solista del músico argentino Larry Zavala, publicado en el año 2014. Cuenta con una canción re grabada de su segundo disco como solista (Donde dobla el viento) y con dos covers de Nepal (banda), su antigua banda, como bonus tracks: "Aquellos bastardos" y "Realidades".''

Lista de canciones

 Pan y circo - 01:09
 Nación - 03:08
 Caída - 04:13
 Hogar - 03:29
 Mutilado - 03:24
 Sin Dios - 02:03
 Legado - 03:53
 Sacrificio - 03:22
 Donde dobla el viento - 03:00
 Algo más lejos - 02:43
 Resecas - 04:39
 Aquellos bastardos (Nepal cover, bonus track) - 05:08*
 Realidades (Nepal cover, bonus track) - 04:09*

Miembros 

Larry Zavala – bajo y voz
 Omar Melink - guitarra
 Walter Collazo - batería

Referencias

Álbumes de 2014
Álbumes en español
Álbumes de heavy metal